Центра́льная Кордилье́ра, или Кордилье́ра-Сентра́ль ( — «центральный хребет») — название нескольких горных хребтов в разных странах:

 Центральная Кордильера — горная цепь в центральной части Пиренейского полуострова
 Центральная Кордильера — хребет в Боливии
 Центральная Кордильера — хребет в Доминиканской Республике на острове Гаити
 Центральная Кордильера — хребет в Колумбии
 Центральная Кордильера — хребет в Коста-Рике
 Центральная Кордильера — хребет в Перу
 Центральная Кордильера — хребет в Пуэрто-Рико
 Центральная Кордильера — хребет на филиппинском острове Лусон

Ссылки